Greta puede referirse a:

 Greta, del latín gruta que significa llegar al hogar 
 Greta, personaje de Pokémon;
 Greta (2008), película de Nandy Bardawil;
 Greta, banda norteamericana de hard rock;
 Greta, cantante;
 Greta y los Garbo, grupo musical;
 Greta, nombre de pila femenino:
 Greta Garbo, actriz;
 Greta, distrito en Victoria, Australia;
 Río Greta (Cumbria)
 Río Greta (Durham)
 Río Greta (Lune)

 Can
 Greta Domeneschi, interpretada por Carmen Aub, personaje de Niñas Mal.